Renato González puede referirse a:
 el futbolista chileno Renato González de la Hoz (1990–)
 el periodista deportivo chileno Renato González Moraga (1903–1989)